USS Phoenix je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Phoenix (CL-46) 
 USS Phoenix (SSN-702)

Phoenix